Okręty US Navy o nazwie USS "Impeccable":
 Pierwszy USS "Impeccable" (AM-320) był trałowcem z okres II wojny światowej.
 Drugi USNS "Impeccable" (T-AGOS-23) był okrętem badawczym. Wszedł do służby w 2001.

Impeccable